Vide Entre Vinhas foi uma freguesia portuguesa do município de Celorico da Beira, com 8,41 km² de área e 165 habitantes (2011). A sua densidade populacional é de 19,6 hab/km².

Foi extinta em 2013, no âmbito de uma reforma administrativa nacional, tendo sido agregada às freguesias de Cortiçô da Serra e Salgueirais, para formar uma nova freguesia denominada União das Freguesias de Cortiçô da Serra, Vide Entre Vinhas e Salgueirais com a sede em Cortiçô da Serra.

Pertence à rede de Aldeias de Montanha.

População	
<small>	
	
 i) 0 aos 14 anos; ii) 15 aos 24 anos; iii) 25 aos 64 anos; iv) 65 e mais anos	
<big>

Património
 Igreja de Nossa Senhora da Anunciação;
 Capela de São Miguel.

Pontos de interesse
 Penedo do Bico na serra do Ralo;
 Penedo Gordo;
 Pedra do Casamento.

Ligações externas
 A Wikimedia Commons tem uma categoria multimédia sobre Vide Entre Vinhas (Contribua com fotografias)
 

Antigas freguesias de Celorico da Beira
Aldeias de Montanha